Depreux ist der Familienname folgender Personen:

 Edouard Depreux (1898–1981), französischer Politiker
 Philippe Depreux (* 1967), französischer Historiker

Depreux steht für:
 J. Depreux, französischer Hersteller von Automobilen

Siehe auch:
 De Preux